Фокино може да се отнася за:
 Фокино - град в Русия, Брянска област
 Фокино - град в Русия, Приморски край
 Фокино – 15 села в Русия
 Фокино – село в Беларус, Витебска област
 Фокино – база на Тихоокеанския флот на Русия, Приморски край